Gorjunowa ist der Familienname folgender Personen:

 Nina Alexandrowna Gorjunowa (1916–1971), russische Chemikerin und Hochschullehrerin
 Walentina Michailowna Gorjunowa (* 1946), sowjetisch-russische Mittelalterarchäologin